Маше́ров (Машерова) — фамилия. Известные носители:

 Машеров, Павел Миронович (1914—1988) — генерал-майор, брат Петра Машерова.
 Машеров, Пётр Миронович (1918—1980) — советский белорусский партийный деятель, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.

 Машерова, Наталья Петровна (род. 1945) — белорусский политик, доктор философских наук. Дочь П. М. Машерова.

См. также 
 Машаров